«Steward» puede referirse a:

Steward, villa ubicada en el condado de Lee en el estado estadounidense de Illinois
Emanuel Steward, boxeador, profesor y comentarista de HBO Boxing estadounidense
Julian Steward, antropólogo y arqueólogo estadounidense